Reconstructie (letterlijk: herbouw) kan verwijzen naar:

Wetenschap
 Plastische chirurgie, een medische operatie
 Reconstructie (onderzoek), na een ongeval of misdrijf, het vaststellen hoe en wat zich afspeelde in plaats en tijd
 Reconstructie (taalwetenschap), een methode in de historische taalwetenschap
 3D-geluidsreconstructie een gebied in de computerwetenschappen

Cultuur
 Reconstructie (opera), een opera van Louis Andriessen, Reinbert de Leeuw, Misha Mengelberg, Peter Schat, Jan van Vlijmen, Hugo Claus en Harry Mulisch uit 1969
 Reconstruction (band), een Amerikaanse band

Politiek en geschiedenis
 Reconstructie (varkenssector), een overheidsbeleid met betrekking tot de varkenssector in Zuid- en Oost-Nederland
 Reconstructie (Verenigde Staten), de periode na de Amerikaanse Burgeroorlog vanaf 1865
 Perestrojka (Russisch voor "reconstructie"), een late 20 eeuwse Sovjet politieke beweging

Andere
 Wederopbouw, de wederopbouw van een verwoest gebouw, (deel van) een plaats of (deel van) een land